HMS Naiad può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Naiad (93) – incrociatore leggero della Classe Dido
HMS Naiad (F39) – fregata della Classe Leander